Клапаред

 Клапаред, Антуан Теодор — швейцарский историк.
 Клапаред, Давид — швейцарский протестантский богослов
 Клапаред, Мишель Мари — французский дивизионный генерал
 Клапаред, Эдуард — швейцарский врач-невролог, психолог.

Примечания